North Harbour, une petite communauté de la Nouvelle-Écosse, au Canada ;
North Harbour, une communauté située sur la péninsule d'Avalon de l'île de Terre-Neuve, au Canada ;
North Harbour, une communauté située sur la péninsule de Burin de l'île de Terre-Neuve, au Canada ;
North Harbour, banlieue de North Shore City, en Nouvelle-Zélande.

Autre
 North Harbour Rugby Union une fédération de rugby à XV de Nouvelle-Zélande